Emendace je úprava termínu za specifickým technickým účelem:

 Emendace (textová) – úprava slova tak, aby dávalo patřičný smysl, např. při domněnce nesprávného opisu nebo pokud je slovo nekompletní
 Emendace (biologie) – změna pravopisu názvu taxonu tak, aby vyhovoval pravidlům
 V bakteriologické taxonomii – změna názvu taxonu pro potřeby cirkumskripce